Грило може да се отнася за:
 Бепе Грило (р. 1948), италиански актьор и политик
 Фабрицио Грило (р. 1987), италиански футболист